Варжинья:

 Варжинья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Варжинья — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.